Боевой вертолёт — категория военного вертолёта, предназначенная для поражения наземных и воздушных целей различным вооружением, а также для сопровождения и прикрытия транспортно-десантных и многоцелевых вертолётов.

Боевые вертолёты обычно входят в состав армейской авиации и ведут боевые действия во взаимодействии с сухопутными войсками.

Разновидности боевого вертолёта 

Боевые вертолёты разделяются по своей специализации на следующие типы:
 вертолёты огневой поддержки (ударные) — предназначены для подавления и уничтожения наземных подвижных и неподвижных целей противника, и для уничтожения бронетехники (танки, БМП, БТР, бронеавтомобили и т. д.). В этот тип также включаются противотанковые вертолёты;
 противолодочные вертолёты — для поиска и уничтожения подводных лодок.

Особенности терминологии

Вертолёты огневой поддержки 

В СССР и в Российской Федерации, как в научно-познавательной литературе, издаваемой Военным издательством для широких слоёв населения, так и в литературе для служебного пользования, для обозначения боевых вертолётов занимающихся подавлением и уничтожением наземных целей противника принято употреблять термин «вертолёт огневой поддержки» (включая иностранные аналоги). Данный термин не использовался для противолодочных вертолётов.

При этом например советские вертолёты, по специализации принятой в СССР, а затем и в Российской Федерации, являвшиеся «вертолётами огневой поддержки» (вооружённые комплексами управляемого вооружения, значительно расширявшими их огневые возможности для поддержки сухопутных войск): Ми-24 (Ми-35) и Ка-29, благодаря наличию у них грузовых кабин сочетали в себе также и транспортно-десантные функции, в связи с чем классифицировались некоторыми экспертами как «транспортно-боевые вертолёты». На данный момент производитель вертолётов Ми-35 касательно образца использует оба определения: «вертолёт огневой поддержки» и «транспортно-боевой вертолёт».

В современной России в качестве синонима «вертолёт огневой поддержки», также распространено обобщающее определение «боевой вертолёт», наравне со специализированным термином «ударный вертолёт» (литературным переводом ,  , и т. д.). При этом последний термин в зарубежных источниках (также как в русскоязычной военной терминологии), не применяется в отношении противолодочных вертолётов.

Противотанковые вертолёты 

Как в зарубежных, так и в русскоязычных источниках, противотанковые вертолёты в большинстве случаев не выделяются в отдельный тип боевых вертолётов, а считаются вертолётами огневой поддержки, с уточнением того, что основным назначением таких вертолётов является борьба с танками противника.

Вооружение, использование и оснащение 
В комплекс вооружения боевого вертолёта могут входить:
 противотанковые управляемые ракеты (ПТУР);
 неуправляемые авиационные ракеты (НАР);
 автоматические пушки;
 пулемёты;
 гранатомёты;
 авиационные бомбы;
 управляемые ракеты класса «воздух-воздух».

Основным противотанковым средством боевого вертолёта является ПТУР с кумулятивной боевой частью с дальностью полёта в более чем 4 километра. Благодаря возможности летать на низких высотах боевой вертолёт может поражать цель не входя в зону поражения противовоздушной обороны противника.

Боевые вертолёты могут использовать для нанесения удара кратковременный выход из складок местности, с зависанием на низкой высоте достаточной для целеуказания. Для снижения заметности боевого вертолёта и его защищённости, в конструкцию закладывается низкая эффективная площадь рассеяния несущего винта и фюзеляжа (площадь поперечного сечения фюзеляжа меньше чем у других типов вертолётов), а также снижается инфракрасное излучение двигателей, устанавливается оборудование пассивного радиопротиводействия радиолокационным станциям противника, и блоки постановки активных и пассивных помех ракетам с инфракрасными головками самонаведения.

Также, в целях снижения заметности боевого вертолёта и сокращения времени огневого воздействия противника, его конструкция должна обеспечивать высокую маневренность позволяющую быстро совершить отход в укрытие хвостом назад или боком, и производить полёты на малой и предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Для этого вертолёт конструктивно должен выдерживать положительные перегрузки при резком наборе высоты и отрицательные при резком снижении высоты. К примеру несущий винт и корпус вертолёта огневой поддержки AH-64A «Апач» рассчитаны на следующие перегрузки:
 кратковременные положительные перегрузки до +3,5 g на переходных режимах полёта;
 положительные перегрузки до +1,7 g на установившихся режимах;
 отрицательные перегрузки до −1,0 g на переходных режимах.
Для защиты экипажа боевого вертолёта и главных агрегатов машины проводится бронирование фюзеляжа от пуль стрелкового вооружения и снарядов малокалиберных пушек.

Образцы основных боевых вертолётов 
Основные образцы российских и зарубежных боевых вертолётов:

  Ми-24ВМ
  Ка-27
  Ми-28Н «Ночной охотник»
  Ка-50
  Ка-52  «Аллигатор»
  AH-1Z Viper
  AH-64A Apache
  SH-3 Sea King
  Sikorsky SH-60 Seahawk
  Sikorsky UH-60 Black Hawk
  SA 342
  SA 365
   Eurocopter Tiger
  WG-13
  Bo 105

См. также 
 Противолодочный вертолёт

Ссылки 
 Бесполезная скорость. Почему стелс-вертолеты оказались никому не нужны? // Hi-tech Mail.ru, 23 декабря 2020

Примечания 

Боевые вертолёты